Мисс Интернешнл 1990 () — 30-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 16 сентября 1990 года, в Осака (Япония), который выиграла Сильвия де Эстебан Ниубо из Испании.

Финальный результат

Специальные нарграды

Участницы 

  — Ванесса Мирна Рассоре Ойола
  — Анна Стокс
  — Сандра Луттенбургер (Universe 90, Europe 91)
  — Катя Аленс (World 90, Europe 91, Universe 91)
  — Хиссель Греминхер
  — Ивана Карла Хубш
  — Ли Анн Брюс
  — Эльса Виктория Ривера Ботеро
  — Андреа Мурильо Фальяс (World 90)
  — Ингрид Одровикова
  — Пернилле Виред
  — Вивиан Аэлин Кальдерон
  — Ану Или-Мэнпа (2nd RU Charm Int'l 90)
  — Селин Марто
  — Илька Эндрес (Universe 95; SF Europe 95)
  — Джейн Ллойд (Miss Wales in Universe 90 & Europe 91)
  — Ирини Стефану
  — Кассандра Линн Кальво
  — Марианелья Амелия Абате (Universe 90)
  — Надин Атанан Танега
  — Эстер Вильгельмина Йоханна ден Оттер
  — Клаудия Мерседес Кабальеро
  — Элен Янг Ханг-Лан
  — Тордис Стейнунн Стейнсдоттир
  — Вероника Мэри Мур
  — Равит Лихтенберг

  — Сильвия Пачи
  — Хироко Ониши
  — Шин Со-йонг
  — Биа Джарцинска (World 90)
  — Элисабет Кавасос Леаль
  — Таня Элизабет Марш
  — Регина Аскина
  — Эдвина Тайтано Мензиес (Universe 90)
  — Ханне Торсдален
  — Анхела Патрисия Вергара
  — Дженнифер "Jenny" Перес Пингри
  — Эва Мария Шимчак (SF World 90: SF Europe 91)
  — Мария Жозе душ Сантуш Кардозу
  — Ана Роса Брито Суарес (World 93; SF Universe 97)
  — Дженни Ван Вонг Йи
  — Сильвия де Эстабан Ниубо
  — Десана Даника Дедигама
  — Моника Халина Андеассон
  — Роземария Росвита Нёф
  — Лакшами Тьенкантаде
  — Айлин Фатма Айдын
  — Шона Ли Боуман
  — Ирина Василенко 
  — Ванесса Ольер

См. также 
 Мисс Мира 1990
 Мисс Вселенная 1990

Ссылки 
Официальный сайт «Мисс интернешнл»
Мисс интернешнл — 1990

Мисс интернешнл
1990 год в Японии
События 16 сентября
Сентябрь 1990 года
Осака